Simone Lang (née le ) est une patineuse artistique allemande.

Biographie

Carrière sportive 
Elle est médaillée d'argent du Skate Canada 1989, médaillée de bronze du Skate America 1989 et vainqueur du  en 1992. Elle termine quatrième des Championnats d'Europe de patinage artistique 1989 et 1992.

Palmarès

Notes et références

Liens externes 
 

Patineuse artistique allemande
Naissance en avril 1971
Naissance à Chemnitz